Иван Димитров Шишманов (4 июля 1862, Свиштов — 22 июня 1928, Осло) — болгарский литературовед и этнограф, политический деятель.

Биография 
Потомок древнего чорбаджийского (привилегированный слой, связанный с турецкими властями) рода из Видина.

Зять Михаила Драгоманова, отец литературоведа и драматурга Дмитрия Шишманова.

Учился в педагогическом училище в Вене (1876—1882). Изучал философию и литературу в Йене (1884) и Женеве (1885—1886). В 1888 году защитил докторскую степень в Лейпциге. В 1889—1902 гг. редактор «Сборника народных песен, науки и литературы» (СбНУНК), одновременно в 1893—1900 гг. был редактором «Болгарского обозревателя».

Шишманов является одним из основателей в 1896 году Государственной рисовальной школы, впоследствии Национальной художественной академии и Высшего училища в Софии (ныне Софийский университет, 1888). Профессор Софийского университета (с 1894) по всеобщей литературной и культурной истории, а также по сравнительной литературной истории.

Член Болгарской Академии Наук. Министр просвещения Болгарии (1903—1907). Действительный член НОШ.

Посол Болгарии в Киеве (1918—1919).

Основатель и первый председатель болгарской секции Паневропейского союза.

Автор трудов по этнографии и литературоведению. Шишманов заложил в Болгарии основы научного изучения литературы в её связях с историей общества и культурой. Знаток русской и украинской литературы. Исследовал влияние поэзии Шевченко на болгарское возрождение. Инициатор и основатель в 1920 году Болгаро-украинского общества.

Сочинения 
 Славянски селища в Крит и на другите гръцки острови. — Български преглед, 1897, кн. 3.
 Наченки на руското влияние в българската книжнина. С., 1899.
 Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимологиите на името «българин». — СбНУНК, XVI—XVII, 1900.
 Тарас Шевченко — неговото творчество и неговото влияние върху българските писатели преди Освобождението. С., 1914.
 Роль України в болгарському відродженні. Вплив Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Відень, 1916.
 Дневник 1879—1927 г. С., 2003.

См. также 
 Маринов, Димитр

Литература 
 
  Словарная часть — Т. 10.
 Гечева, Кр. Иван Д. Шишманов. Биобиблиография. С., 2003.
 
 Павленко, В. Іван Шишманов — повноважний посол Болгарії в Україні. — В: Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Т. 19. Київ., 2010, c.59-70

Примечания 

Лингвисты Болгарии
Психологи Болгарии
Преподаватели Софийского университета
Министры образования Болгарии
Послы Болгарии на Украине
Этнографы Болгарии
Литературоведы Болгарии
Политики Болгарии
Дипломаты Болгарии